Tenisový turnaj WTA Tashkent Open 2007 se konal ve dnech 29. září - 7. října v Taškentu, hlavním městě Uzbekistánu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 145,000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Tashkent Open
WTA Tour 2007